Ми́лфорд () может означать:

Топонимы 
Великобритания
  — деревня в графстве Дербишир.
  — деревня в графстве Стаффордшир.
  — деревня в графстве Суррей.

Ирландия
 Милфорд — деревня в графстве Донегол (провинция Ольстер).
 Милфорд — деревня в графстве Корк (провинция Манстер).

США
  — город в Айове.
  — город в Висконсине.
 Милфорд — город в Делавэре.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Индиане.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
  — город в Канзасе.
 Милфорд — город в Коннектикуте.
  — город в Массачусетсе.
 Милфорд — тауншип в округе Браун, Миннесота.
  — деревня в Миссури.
  — деревня в Мичигане.
  — город в Мэне.
  — город в Небраске.
  — город в Нью-Гэмпшире.
  — боро в Нью-Джерси.
  — город в Нью-Йорке.
  — деревня в составе одноимённого города.
  — город в Огайо.
 Милфорд — боро в Пенсильвании.
  — город в Техасе.
  — город в Юте.

Люди 
 Милфорд, Пенелопа (род. 1948) — американская актриса.
  (1903—1959) — британский композитор.
 Милфорд, Эдвард (1894—1972) — австралийский генерал-майор, участник двух мировых войн.

См. также 
Великобритания
  — деревня в графстве Хэмпшир.
  — город в Уэльсе.
  — деревня в графстве Северный Йоркшир.

США
  — тауншип в Нью-Джерси.
  — название нескольких населённых пунктов в США.

Прочее
 Милфорд-Саунд — фьорд в Новой Зеландии.
 Милфорд — один из основных брендов чайной компании Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Spethmann.